Zerbini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Zerbini (* 1927), italienischer Geistlicher, Altbischof von Guarapuava
 Luciano Zerbini (* 1960), italienischer Leichtathlet
 Pedro Zerbini (* 1988), brasilianischer Tennisspieler